Dimitri Payet (, n. 29 martie 1987) este un fotbalist profesionist francez care joacă pentru clubul francez Olympique Marseille și pentru naționala Franței.

Părinții săi sunt Alain Payet și Michelle Payet. Este căsătorit cu Ludivine Payet cu care are doi copii, Milan Payet și Noa Payet

Statistici

Club 
15 octombrie 2017

Note

Legături externe
 Dimitri Payet la Soccerbase
  (franceză)
  (franceză)

Nașteri în 1987
Fotbaliști internaționali francezi
Fotbaliști francezi
Oameni în viață
Fotbaliști ai lui Olympique de Marseille
Fotbaliști ai Premier League